Евланов — русская фамилия; женская форма Евланова.

Известные носители 
 
 Евланов, Андрей Васильевич (род. 1956) — глава Зарайского муниципального района.
 Евланов, Василий Алексеевич (1912—1971) — Герой Советского Союза.
 Евланов, Владимир Лазаревич (род. 1948) — глава Краснодара, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Евланов, Георгий Павлович (1873—не ранее 1918) — русский архитектор, мастер московского модерна. Брат Н. П. Евланова.
 Евланов, Михаил Михайлович (род. 1976) — российский актёр.
 Евланов, Николай Павлович (?—?) — русский архитектор, мастер московского модерна. Брат Г. П. Евланова.
 Евланов, Сергей Александрович (род. 1973) — российский пограничник, Герой Российской Федерации.